

Anno 
 543 o 543 a.C.

Codici 
 543 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lipsia, prima del 1861, in Germania

Matematica 
543 – numero